Francisco Montero può riferirsi a:
Francisco Javier Montero Rubio – calciatore spagnolo
Francisco Montero Chunga – calciatore peruviano
Francisco Montero – nuotatore costaricano